Wenger – azienda
 Arsène Wenger – allenatore ed ex calciatore francese
 Lauren Wenger – pallanuotista statunitense